Związek Południowej Afryki – państwo w południowej Afryce, współcześnie RPA
 Związek Podhalan w Ameryce
 ZPA – ang. Zone of Polarizing Activity, warstwa mezenchymy